Bogdan Stancu – calciatore rumeno
 Sergiu Stancu – ex pallavolista e allenatore di pallavolo rumeno
 Stelian Stancu – calciatore rumeno
 Zaharia Stancu – scrittore, poeta e filosofo rumeno